Стеркс () — фламандская фамилия. Известные носители:
 Стеркс, Арлетт (род. 1964) — бельгийская актриса.
 Стеркс, Дирк (род. 1946) — бельгийский политик.
 Стеркс, Лео (род. 1936) — бельгийский велогонщик.
 Стеркс, Рене (род. 1991) — бельгийский футболист.
 Стеркс, Рул (род. 1969) — бельгийский синолог.
 Стеркс, Энгельберт (1792—1867) — бельгийский архиепископ.
 Стеркс, Эрнест (1922—1975) — бельгийский велогонщик.